„Body and Soul” – piosenka jazzowa
 Body & Soul – album muzyczny Ricka Astleya wydany w 1993 roku
 Body and Soul – minialbum muzyczny zespołu The Sisters of Mercy
 Body and Soul (polski tytuł: Ostatnia runda) – amerykański film fabularny z 1947 roku w reżyserii Roberta Rossena
 Body and Soul (polski tytuł: Ciało i dusza) – amerykański film fabularny z 1981 roku w reżyserii George’a Bowersa, remake filmu z 1947 roku

Przypisy